Wołek – przysiółek wsi Kobiernice w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Porąbka
 Wołek – polski dziennikarz, publicysta polityczny 
 Wołek – szczyt w Rudawach Janowickich
 Wołek – zamek w Beskidzie Małym

Zobacz też 
 Wołek zbożowy – owad z rzędu chrząszczy